Лопья — название рек:
 Лопья (приток Южной Кельтмы)
 Лопья (приток Камы)
 Лопья (приток Вишеры)

См. также 
 Южная Лопья